Tabaquera (caixa)
 el tabac;
 el nom comú de la planta Inula montana.
Pàgines de desambiguació